|Место по населению              = 
  |Место по плотности              = 
  |Национальный состав             = Русские
  |Конфессиональный состав         = Православные
  |Ссылка на источник              = 
 |Площадь                          = 390
  |Процент от площади              = 
  |Место по площади                = 
 |Максимальная высота              = 
 |Средняя высота                   = 
 |Минимальная высота               = 
  |lat_deg                         = 54
  |lat_min                         = 06
  |lat_sec                         = 53
  |lon_deg                         = 41
  |lon_min                         = 15
  |lon_sec                         = 29
 |ПозКартаНужна                    = 1
 |ПозКартаРегионаНужна             = 1
 |ПозКартаРайонаНужна              = 1
 |Альт Карта Района                = 
 |Карта                            = 
 |Размер карты                     = 300
 |Описание карты                   = 
 |Карта административной единицы   = 
  |Размер карты ае                 = 300
  |Описание карты ае               = 
 |Почтовые индексы                 = 391483391492391493391495
 |Примечания                       = 
}}

Карабухинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Путятинском районе Рязанской области России.

Административный центр — село Карабухино.

История 
Село находится в 11 км от с. Путятино в бывшем Сапожковском уезде. Усадьба на территории села основана в последней трети XVII века. В середине XVIII века принадлежала поковнику С.Д. Гурьеву, далее его детям Л.С. и М.С. Гурьевым. В середине XIX века помещице С.А. Ханыковой (г/р 1801), вышедшей замуж за штабс-капитана А.А. Губина (г/р 1802). Во второй половине XIX века прапорщику П.С. Шиловскому (1827-1909), женатому на балерине П.П. Лебедевой (1839-1917). В начале XX века усадьба принадлежит А.И. Пустоваловой.

Сохранилась действующая Успенская церковь 1759 года в духе барокко, возведенная по заказу С.Д. Гурьева вместо прежней деревянной, старинное надгробие возле храма.

Образовано в результате упразднения в 2004 г. Карабухинского, Романово-Дарковского и Унгорского сельских округов и объединения их территорий в новое муниципальное образование — Карабухинское сельское поселение.

Население

Административное устройство 

Образование и административное устройство сельского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 № 90-ОЗ.

Границы сельского поселения определяются законом Рязанской области от 08.10.2008 № 115-ОЗ.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 23 населённых пункта

Примечания 

Муниципальные образования Путятинского района
Сельские поселения Рязанской области